Een verkeersweg:
N402 (België)
N402 (Frankrijk)
N402 (Nederland), zie Provinciale weg 402
N-402 (Spanje)
N402 (Zwitserland)